Francja:
 Clermont-Ferrand – francuskie miasto w regionie Owernia, utworzone w 1630 z połączenia miast Clermont i Montferrand
 Clermont – francuskie miasto w regionie Akwitania
 Clermont – francuskie miasto w regionie Midi-Pireneje
 Clermont – francuskie miasto w regionie Pikardia
 Clermont – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy

Wielka Brytania:
 Clermont – historyczna nazwa Claremont, posiadłości ziemskiej w Anglii

Australia:
 Clermont – miasto w stanie Queensland

Stany Zjednoczone:
 Clermont – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Clermont – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Hall
 Clermont – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Clermont – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Clermont – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Clermont – miasto w stanie Kentucky
 Clermont (ang. Clermont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Clermont (ang. Clermont Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Clermont (ang. Clermont Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Clermont (ang. Clermont County) – hrabstwo w stanie Ohio

Kanada
 Clermont – miasto w prowincji Quebec